Con Edward Leigh si può intendere:

Edward Leigh, politico britannico
Edward Leigh, ginnasta britannico
Edward Leigh (1602-1671), scrittore britannico
Edward Chandos Leigh, (1832-1915), giocatore di cricket
Edward Leigh, V barone Leigh, nobile britannico